Syngrapha penegalensis är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger. Syngrapha penegalensis ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
penegalensis